Dávid Lajos (1881–1962) matematikus
Dávid Lajos (1889–1962) gyógyszerész
Dávid Lajos asztaliteniszező, az 1930-1933 közötti világbajnok magyar csapat tagja, 1933-ban országos bajnok

Jegyzetek